Троянівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Троянівська волость — Житомирського повіту Волинської губернії;
 Троянівська волость — Балтського повіту Подільської губернії.